Арльский собор:

 Собор Святого Трофима в городе Арль
 Арелатские соборы — церковные соборы, проходившие в городе Арль.